Nīāk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nīāk (ort i Iran), Mazandaran, 
 Neyaq, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar